Kreis-Anzeiger (Kreisanzeiger) steht u. a. für folgende Kreisblätter
 Kreis-Anzeiger (Wetterau und Vogelsberg)
 Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung
 Herforder Kreisanzeiger